La Gomera (Spanje), een van de Canarische Eilanden
La Gomera (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement Escuintla